Шахтахтинский — () азербайджанская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Шахтахтинский, Абульфат Наджафгулу оглы (1858—1913) — российский военный деятель, полковник (1910).
 Шахтахтинский, Алексис — советник министра Франции по вопросам Евросоюза.
 Шахтахтинский, Бехбуд (1881—1924) — азербайджанский государственный и политический деятель. Народный комиссар юстиции Азербайджанской ССР.
 Шахтахтинский, Габибулла Бахшали оглы (1900—1986) — советский химик, Академик АН Аз ССР(1967).
 Шахтахтинский, Гамид-бек (1880—1943) — министр просвещения Азербайджанской Демократической Республики, член партии «Иттихад». Репрессирован.
 Шахтахтинский, Иса Султан Наджафгулу оглы (1851—1894) — известный азербайджанский публицист и политолог.
 Шахтахтинский, Магомед Габибулла оглы — академик Национальной академии наук Азербайджана, профессор.
 Шахтахтинский, Мухаммед-ага Мухаммед-Таги-Султан оглы (1846—1931) — азербайджанский публицист, просветитель, общественный деятель.
 Шахтахтинский, Тогрул Неймат оглы — азербайджанский нефтехимик, академик НАН Азербайджана, профессор, доктор химических наук.
 Шахтахтинский, Эльмар — глава общественной организации «Азербайджанцы Америки за Демократию» (AZAD) (США).



Примечания